Scala har flere betydninger:
 Scala (København)
 Scala (Århus)
 Scala (Ålborg)
 Scala (Hostebro)
 Scala (Gudhjem)
 Scala (Svendborg)
 Scala (Italien), 
 Scala (B) – dansk film
 National Scala
 Teatro alla Scala – operaen i Milano

 Scala (programmeringssprog) – et programmeringssprog
 SCALA – et økonomisystem
 Scala (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1914